Первенство России по современному пятиборью среди юниоров 2018 года прошло в городе Москва с 3 по 8 мая. В соревновании участвовали юноши и девушки 1997 года рождения и моложе. Разыграно семь комплектов наград (личное, командное первенство и три эстафеты). Семь золотых медалей разделили между собой представители Москвы, Нижегородской области и Санкт-Петербурга.

Состязания прошли на спортивной базе ГБУ СШОР «Северный» Москомспорта

Личное и командное первенство. Девушки 
В финале первенства приняли участие 34 спортсменки (полуфиналы не проводились), которые представляли 9 регионов Российской Федерации.

 Личное первенство. Итоговые результаты.

 Командное первенство.

 Эстафета.

Юниоры 
командное первенство: 1 место- Нижегородская область, 2 место — Санкт-Петербург, 3 место — Москва (Владимир Челмакин, Павел Бабанин (оба ГБУ "СШОР «Северный» Москомспорта) и Кирим Шехмаметьев (СДЮШОР ЦСКА).

личное первенство: 1 место — Сергей Баранов, 2 место — Никита Калетин (оба Нижегородская область), 3 место — Колбасенко Сергей (Ростовская область).

Эстафета юниоры: 1 место Санкт-Петербург, 2 место — Ростовская область, 3 место — Москва (Ярослав Туманов СДЮШОР ЦСКА, Ефим Жигулин ГБУ "СШОР «Северный» Москомспорта)

Микст 
1 место -Нижегородская область, 2 место — Москва 2 (Иван Аксенов, Татьяна Фомина — ГБУ "СШОР «Северный» Москомспорта), 3 место — Москва 1 (Александр Степачев, Ирина Салтыкова — ГБУ СШОР «Северный» Москомспорта)

Источники 

 «Спорт-Экспресс» Официальный сайт
 «Советский спорт» Официальный сайт
  «Федерация современного пятиборья России»
2018 год в Москве
Чемпионаты России по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Москве